

Уравнения, связывающие трансверсальные компоненты поля  с компонентами вдоль направления излучения  и  
Пусть электромагнитное поле, распространяющееся в направлении , и  — циклическая частота гармонического сигнала.
  связан с  и  следующим соотношением:

  связан с  и  следующим соотношением:

где
  — трансверсальный оператор Лапласа;
 
 
  — диэлектрическая проницаемость;
  — магнитная проницаемость.

Поперечное электрическое поле 
Когда  и , то предыдущие формулы принимают вид:

Следовательно,
 
где: 
Это выражение принято записывать следующим образом:

Поперечное магнитное поле 
Когда  и , то предыдущие формулы принимают вид:

Следовательно,

где:

Поперечное электромагнитное поле 
Когда , электромагнитное поле, распространяющееся в направлении , называется трансверсальным.
В вакууме  связан с  следующим соотношением:

где:  — импеданс вакуума.

Эквивалентная схема 

Пусть  — волновое сопротивление среды, в которой распространяется электромагнитная волна в направлении .
Поскольку 
  где  — «плотность тока».

Электродинамика